Talleitenspitze steht für:

 Südliche Talleitenspitze (), ein Berg an der Grenze zwischen Osttirol und Kärnten
 Nördliche Talleitenspitze (), ein Berg an der Grenze zwischen Osttirol und Kärnten

Siehe auch:

 Talleitspitze